Martin Neumeyer ist der Name folgender Personen:

* Martin Neumeyer (Politiker) (* 1954), deutscher Politiker (CSU), MdL Bayern
 Martin Neumeyer (Verwaltungsjurist) (* 1960), deutscher Verwaltungsjurist
 Martin Neumeyer (Kameramann) (* 1984), deutscher Kameramann